Phantomglied steht für:

Nachbildung eines menschlichen Körperteils für Unterrichts- oder Übungszwecke in der medizinischen Ausbildung
von Amputierten als noch vorhanden empfundener Körperteil, siehe Phantomschmerz